

Personnalités 

 Franck Dubray (1973-), chef d'entreprise français.
 Gabriel-Vital Dubray (1813-1892), sculpteur français ;
 Henri Dubray, maire de Lancôme (Loir-et-Cher) de 1909 à 1912 ;
 Jean Dubray (né en 1935), prêtre, professeur d'université ;
 Lionel Dubray (1923-1944), résistant français.

Homonymie de patronyme